

Geografia 
Spagna
 Andalusia – una delle Comunità autonome della Spagna
Stati Uniti d'America
 Andalusia – capoluogo della Contea di Covington, Alabama
 Andalusia – villaggio della Contea di Rock Island, Illinois

Musica 
 Andalusia – singolo dei Negrita del 2019

Altro 
 Andalusia (o Andalucía), famosa composizione canora di Ernesto Lecuona

Pagine correlate 
 Andalucia (disambigua)